Распределе́ние Лапла́са (двойно́е экспоненциа́льное) — в теории вероятностей это непрерывное распределение случайной величины, при котором плотность вероятности есть

где  — параметр масштаба,  — параметр сдвига.

Функция распределения 
По определению, функция распределения — это интеграл от плотности распределения:

Для интегрирования необходимо рассмотреть два случая:

Проверка свойств полученной функции:
 не убывает, так как  положительна.
, следовательно,  непрерывна в точке 
 ограничена.
Пределы на бесконечностях:
{|
 |
 |-
 |
 |}

Математическое ожидание и дисперсия 
В показателе экспоненты функции плотности содержится модуль разности, поэтому интервал  при вычислениях необходимо разбить на  и . Интегралы берутся по частям, при подстановке бесконечностей () рассматриваются пределы вида . В результате

Моменты 
 , 
где  — целая часть s.

Применяя формулу интегрирования по частям несколько раз, получаем:

После подстановок пределов интегрирования:

Так как первый интеграл зависит от чётности k рассматриваются два случая: k — чётное и k — нечётное:

Или, в общем виде:

, где  — целая часть s.

Характеристическая функция 

 

Оба интеграла находятся, используя формулу Эйлера  и классический пример нахождения интегралов вида  и  (см. Интегрирование по частям:Примеры):

Окончательно характеристическая функция есть:

Применение   
Распределение применяется для моделирования обработки сигналов, в моделировании биологических процессов, экономике и финансах. Распределение можно применить:   

 к кредитным рискам;
 к страховым случаям;   
 при работе с фильтром Кальмана.

Непрерывные распределения